Berlijns voetbalkampioenschap 1896/97 (ADSB), georganiseerd door de ADSB
 Berlijns voetbalkampioenschap 1896/97 (DFuCB), georganiseerd door de Duitse voetbal- en cricketbond